Ésaü est un personnage biblique, frère de Jacob. Son nom a notamment été donné à :
 Ésaü, roman de Philip Kerr (1997).
 Esau,  film de Pavel Lounguine (2019).